Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Reginald Willems che ha battuto in finale Denis Golovanov 4-6, 7-5, 7-64.

Teste di serie 

 John van Lottum (primo turno)
 Tommy Robredo (primo turno)
 Jamie Delgado (primo turno)
 Dejan Petrović (secondo turno)

 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)
 Solon Peppas (primo turno)
 Michael Russell (secondo turno)
 Andy Ram (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2000